Särkiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Särkiluoto (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus), 
 Särkiluoto (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,65, long 27,14), 
 Särkiluoto (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,68, long 29,07), 
 Särkiluoto (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,18, long 29,59), 
 Särkiluoto (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,50, long 27,07), 
 Särkiluoto (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,15, long 28,22), 
 Särkiluoto (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,23, long 27,31), }
 Särkiluoto (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,45, long 29,64), 
 Särkiluoto (ö i Finland, Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 

Robotskapade Finlandförgreningar